Александр Павлович Бобриевич () – украинский и советский геолог, петрограф, доктор геолого-минералогических наук, профессор, заведующий кафедрой петрографии Львовского Государственного Университета им. Ивана Франка, начальник алмазной научно-исследовательской партии Амакинской геологоразведочной экспедиции.

Биография 
Родился 25 декабря 1928 г. в г. Шпола Черкасской обл., детство и юношеские годы провел в г.Ставрополе и г.Львове.

Образование и начало научной деятельности 
В 1947г. окончил мужскую среднюю школу № 1 г. Львова и поступил на геологический факультет Львовского Государственного Университета им. Ивана Франка. В 1951 г. окончил с отличием учебу и поступил в аспирантуру на кафедре петрографии. В 1955 г. успешно защитил кандидатскую диссертацию на тему «Геолого-петрографическая характеристика вулканических пород междуречья Ужа и Латорицы (Закарпатье)». С 1951 по 1955 г. работал  младшим научным сотрудником Института Геологии Полезных Ресурсов АН УССР.

Амакинская геологоразведочная экспедиция 
В начале 1955 г. А.П.Бобриевич вместе с другими молодыми учеными и выпускниками геологического факультета по рекомендации В.С.Соболева был направлен в Якутию, где на протяжении почти 10 лет возглавлял алмазную научно-исследовательскую партию Амакинской геологоразведочной экспедиции, которая занималась комплексным изучением недавно открытых алмазных месторождений Якутии. Результаты кропотливой работы легли в основу докторской диссертации «Петрология кимберлитов Якутии», которую он защитил в 1961 г.

Научная и преподавательская деятельность 
В 1964 г. ученый вернулся на Украину и возглавил отдел алмазов и благородных металлов в Институте Минеральных Ресурсов Министерства геологии УССР. Под его руководством сформировалась активная алмазная группа и, при его непосредственном участии, начались широкомасштабные поисковые и научно-исследовательские работы по алмазоносности недр Украины.

С 1974 по 2000 год А.П.Бобриевич занимал должность заведующего кафедрой петрографии Львовского Государственного Университета им. Ивана Франка. На протяжении всего этого времени он успешно совмещал педагогическую и научную деятельность. В  университете он читал основные курсы (петрография кристаллических пород, физико-химические основы петрографии и минералогии), а также новый спецкурс «Геология алмазных месторождений», был научным руководителем аспирантов, пятеро из которых защитили кандидатские диссертации. Все это время А.П.Бобриевич продолжал активно заниматься проблемами алмазоносности и металлоносности Украины. В тесном сотрудничестве со своими учениками и коллегами из Института Минеральных Ресурсов и геологами производственных геологических организаций он фактически стал куратором алмазных исследований на Украине.

Научно-организационная и общественная деятельность 
А. П. Бобриевич был одним из организаторов и научным руководителем Отраслевой научно-исследовательской лаборатории по изучению рудоносных формаций, созданной в 1979 г. при Львовском Государственном Университете имени Ивана Франка по инициативе Министерства Геологии Украины, а также основателем Института геологии и минерагении золота, цветных металлов и алмазов Украины. В 1994 г. он занял должности заместителя ответственного редактора «Минералогического сборника» и члена специализированного ученого совета по защите докторских и кандидитских диссертаций по геологическим специальностям Львовского Государственного Университета им. Ивана Франка. А.П.Бобриевич был членом оргкомитетов многочисленных научных форумов всесоюзного и республиканского уровней.

Роль в изучении алмазоносности Якутии 
Изучению кимберлитов Якутии и их алмазоносности, которое способствовало открытию новых месторождений алмазов, посвящены десятки статей А.П.Бобриевича, а также классические коллективные монографии:

«Алмазы Сибири» (1957)

«Алмазные месторождения Якутии» (1959)

«Петрография и минералогия кимберлитовых пород Якутии» (1964)

Эти работы, отмеченные многочисленными наградами, были переизданы в США, Великобритании, Германии, Японии и Китае.
Под руководством А.П.Бобриевича был открыт минерал гроспидит – кианитовый эклогит с пироп-альмандин-гроссуляровым гранатом в ассоциации с омфацитом. Гроспидит встречается в виде ксенолитов в алмазоносных кимберлитах.

Роль в  изучении алмазоносности и металлоносности Украины 
Под руководством А. П. Бобриевича и при его непосредственном участии были осуществлены широкомасштабные поисковые работы, в результате которых были выявлены мелкие алмазы кимберлитового типа, а также многочисленные проявления спутника алмазов – пиропа. На основе этих исследований была создана первая прогнозная карта возможной коренной и россыпной алмазоносности Украины. Прогноз подтвердился в 70-х гг. XX века, когда были открыты 4 трубки и 2 дайки кимберлитов, в одной из которых были обнаружены кристаллы алмаза. Основные прогнозные разработки были опубликованы в следующих книгах, написанных под его руководством:

«Алмазоносность юго-западной окраины Русской платформы» (1970)

«Алмазоносність теригенних утворень балтської світи України» (1973)

«Геология алмазных месторождений» Учебное пособие. Львов ЛГУ (1982)

Сенсационным стало определение среди терригеновых отложений центральной части Донбасса наряду с малохромистым пиропом хромового пиропа (А. П. Бобриевич, М. Головко, Л. Дружинин и др., 1977) с вмещением Cr2О3 = 4,88-6,27%, которое приближено к пиропам с алмазоносных кимберлитов Якутии и алмазосодержащих ксенолитов мантового перидотита. Эти открытия безусловно послужили важным доказательством проявления в этом регионе алмазоносных кимберлитов. Они имеют принципиальное значение в рассмотрении реальности общетеоретических условий коренной алмазоносности не только этого региона, но и всей Восточно–Европейской платформы.

Награды 
Научная, педагогическая и общественная деятельность ученого получила высокую оценку со стороны геологического сообщества как на государственном так и на международном уровне:

 Медаль «За доблестный труд»
 Медаль В. І. Лучицького
 Медаль «За заслуги у розвідці надр»
 Медаль «За трудову доблесть»

А. П. Бобриевич был избран академиком Нью-Йоркской Академии Наук, получил серебряную медаль «2000 известных людей XX века» и золотую медаль «Человек года». Его имя занесено в энциклопедический словарь «Who is who».

Литература 
Андреева-Григорович А., Семененко В. Бобриевич Александр Павлович / Журнал «Геолог Украины». № 4 (28), ОКТЯБРЬ-ДЕКАБРЬ, 2009

А. П. Бобриевич «Даже самый маленький алмазик мог обернуться большим сроком» / интерв'ю газеті «Високий Замок»

Геологический словарь (в трех томах), 2010, ВСЕГЕИ

«Геологическая служба Якутии. Геологическое картирование, открытие, разведка, персоналии 1957–2010» Москва, Научный мир, 2012г.

Ссылки 
 О.Матковський, М.Павлунь «Геологічному фікультету 60 років» 
 О. П. Бобрієвич — 80 років від дня народження
 Історія кафедри петрографії ЛНУ ім. Івана Франко
 Автореферат «Золото в осадових комплексах України 2003 года»
 Алмазы навсегда. Навсегда в проектах?

Геологи СССР
Геологи Украины
Сотрудники Института минеральных ресурсов